

Топоніми 
 Біва — озеро в Японії, на території префектури Сіґа.

Музика 
 Біва — традиційний музичний інструмент в Японії.
 Біва-хосі — мандрівні музиканти-сліпці в середньовічній Японії.